Bernat I d'Alvèrnia «el Vell», comte d'Alvèrnia i abat laic de Brioude (~846-863 i 864 - ~866) 
 Bernat II d'Alvèrnia (Usès, 841 - 886), comte d'Autun, d'Alvèrnia (876-886), de Berry i comte i marquès de Tolosa 
 Bernat d'Alvèrnia (bisbe), bisbe d'Alvèrnia vers 920/940